Henri Sanz peut désigner :
 Henri Sanz (1914-1984), joueur de rugby français;
 Henri Sanz (né en 1963), joueur de rugby français;